Il singolare del torneo di tennis Asian Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Jana Novotná che ha battuto in finale Kimiko Date 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Jana Novotná (campionessa)
 Manuela Maleeva-Fragniere (primo turno)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Naoko Sawamatsu (secondo turno)

 Kimiko Date (finale)
 Wang Shi-ting (quarti di finale)
 Pascale Paradis-Mangon (semifinali)
 Laura Gildemeister (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Asian Open 1993